Ширский — фамилия.

Известные носители:

 Ширский, Павел Семёнович (1872—1952) — присяжный поверенный, депутат Государственной думы II созыва.
 Ширский, Семён Иванович (1822—1891) — действительный статский советник, прокурор, духовный писатель.